Lavater peut désigner : 

Johann Kaspar Lavater (1741-1801), penseur suisse, auteur de L’Art de connaître les hommes par la physionomie ;
Lavater (cheval), un étalon trotteur.